De componist Louis Nicolas Clérambault
De psychiater Gaëtan Gatian de Clérambault en naar de laatste vernoemd:
Het syndroom van Clérambault
Het syndroom van Kandinki-Clérambault